Vinni (gemeente) - een gemeente in de provincie Lääne-Virumaa, Estland.
 Vinni (plaats) - een plaats in die gemeente.